Teresa – imię żeńskie
 Teresa (1080-1130) – hrabina Portugalii
 Teresa – miejscowość
 Teresa – gmina w Hiszpanii, w prowincji Castellón, w Walencji
 Teresa – francuski film biograficzny z 1986 roku
 Teresa – meksykańska telenowela
 Teresa – dramat Alexandre’a Dumasa (ojca) z 1832 roku

Zobacz też 
 Theresa